Hàmid forma part del nom de molts personatges:

 Abu-Bakr Hàmid ibn Samajun, metge i farmacòleg de Còrdova
 Abu-Hàmid al-Gharnatí, viatger andalusí
 Abu-Hàmid al-Ghazalí o Algatzell, teòleg musulmà
 Abu-Muhammad Hàmid ibn al-Abbàs, visir abbàssida

Notes